Гораций Тафт:
 Тафт, Гораций Даттон (1861—1943) — американский педагог, младший сын Альфонсо Тафта и младший брат Уильяма Говарда Тафта.
 Тафт, Гораций Дуайт (1925—1983) — американский физик, профессор Йельского университета.